Георгий Куклин:
 Куклин, Георгий Вячеславович (1935—1999) — советский и российский астроном, профессор.
 Куклин, Георгий Осипович (1903—1939) — русский советский писатель.